World Open 2017 – piąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018. Rozegrany został w dniach 18-24 września 2017 roku w Yushan (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 150 000
 II miejsce: £ 75 000
 Półfinalista: £ 32 000
 Ćwierćfinalista: £ 18 000
 Runda 3: £ 12 000
 Runda 2: £ 7 000
 Runda 1: £ 4 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 3 000

 Pula nagród: £ 700 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 143, 127, 118, 102  Li Hang
 142, 142  Thepchaiya Un-Nooh
 142  Jimmy Robertson
 137  Anthony McGill
 136  Marco Fu
 135, 127, 127, 113, 104, 102  Kyren Wilson
 132, 130  David Gilbert
 132  Duane Jones
 129  Peter Ebdon
 129  Michael Holt
 128, 121, 110, 108  Ding Junhui
 126, 121, 108  Mark Williams
 126, 125  John Higgins
 123, 110  John Astley

 119, 101  Akani Songsermsawad
 117, 105  Luca Brecel
 117  Robert Milkins
 117  Elliot Slessor
 114  Joe Perry
 114  Chris Wakelin
 112  Eden Szaraw
 105, 103  Mark Allen
 105  Stuart Bingham
 105  Yu Delu
 105  Tian Pengfei
 103, 100  Neil Robertson
 103  Matthew Selt

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 6-9 sierpnia w Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary nr. 1, 10, 21, 32, 36, 46 oraz 60 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 138  Thepchaiya Un-Nooh
 131  Robin Hull
 131  Jamie Jones
 129  Barry Hawkins
 126  Xiao Guodong
 120  Cao Yupeng
 116  James Wattana
 113  Peter Ebdon
 112  Jack Lisowski
 112  Robert Milkins
 110  Matthew Stevens

 109  Oliver Lines
 107  Tom Ford
 106  Luca Brecel
 105  Stuart Bingham
 104  Ryan Day
 102  Zhang Anda
 102  Chen Zhe
 101  Fang Xiongman
 100  Alfred Burden
 100  Marco Fu
 100  Noppon Saengkham

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

World Open (snooker)
2017 w sporcie
2017 w Chinach
Zawody sportowe w Chinach